Amylocorticiellum — рід грибів родини Coniophoraceae. Назва вперше опублікована 2002 року.

Класифікація 
До роду Amylocorticiellum відносять 7 видів:
 Amylocorticiellum cremeoisabellinum
 Amylocorticiellum iaganicum
 Amylocorticiellum luteolum
 Amylocorticiellum molle
 Amylocorticiellum oblongisporum
 Amylocorticiellum sinuosum
 Amylocorticiellum subillaqueatum

Примітки

Джерела 
 Zmitrovich, I.V.; Spirin, V.A. 2002. A contribution to the taxonomy of corticioid fungi. II. The genera Serpula, Serpulomyces gen. nov., Amylocorticiellum gen. nov. Mikologiya i Fitopatologiya. 36(1):11-26 - P.22

Роди грибів
Агарикоміцети